Castello di Stormont – castello dell'Irlanda del Nord
 South Stormont – municipalità del Canada
 HMCS Stormont (K327) – fregata della marina militare canadese